Василенко Володимир Андрійович (нар. 1937) — правознавець-міжнародник, Надзвичайний і Повноважний Посол України
 Василенко Володимир Вікторович (нар. 1925) — український художник
 Василенко Володимир Харитонович (1897—1987) — академік АМН СРСР, Герой Соціалістичної Праці (1967)